Marcin Kozioł (ur. 1977) – polski pisarz dla dzieci i młodzieży
 Marcin Kozioł (ur. 1983) – polski siatkarz